Benga:
 Alexandru Benga
 Gheorghe Benga

Vezi și 

 Listă de nume românești - litera B
 "bénga"
 Bengescu

Nume de familie românești